Токийский международный марафон для бегунов-мужчин проходил в Токио, Япония, с 1980 по 2006 год.

Марафон состоял из двух частей — Токийский международный марафон и Международный Дружеский марафон Токио — Нью-Йорк.

В 1979-2008 годах также проводился Токийский международный женский марафон.

Победители 

Марафоны Японии